Morlot est un patronyme porté notamment par :
 Alphonse-Alexis Morlot (1838-1918), peintre et lithographe français ;
 Anne Morlot (née en 1975), judokate française ;
 Antoine Morlot (1766-1809), militaire français ;
 François-Nicolas-Madeleine Morlot (1795-1862), archevêque de Paris et cardinal ;
 Joseph Morlot (1792-1865), homme politique français ;
 Louis-Émile Morlot (1859-1907), personnalité politique française ;
 Ludovic Morlot (né en 1973), chef d'orchestre français.

En outre, Morlot est le pseudonyme du résistant Charles Gonard.